Râul Voinegel se poate referi la:

 Râul Voinegel, Rânjeu
 Râul Voinegel, Sterpu

Vezi și 
Râul Voinești (dezambiguizare)

Toponime românești